Recques peut désigner :
 Recques-sur-Course, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Recques-sur-Hem, commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Baie de Recques, baie située au nord des îles Kerguelen (dénommée d'après Recques-sur-Hem)